Logansport kan syfta på:

 Logansport, Indiana
 Logansport, Louisiana